Де Бройль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Де Бройль, Луи (1892—1987) — французский физик-теоретик, один из основоположников квантовой механики, лауреат Нобелевской премии по физике.
 Де Бройль, Морис (1875—1960) — французский физик-экспериментатор.
 См. также 
 Волны де Бройля — волны вероятности, определяющие плотность вероятности обнаружения объекта в заданной точке конфигурационного пространства. 
 Теория де Бройля — Бома